Anders Hansen kan henvise til flere personer:

 Anders Hansen (forstander) (1867-1953) – dansk forstander for Den Kgl. Døvstummeskole
 Anders Hansen (direktør) (1881-1967) – dansk forsikringsdirektør, cand.mag.
 Anders Hansen (golfspiller) (født 1970) – dansk golfspiller
Desuden:
 Anders Ludvig Hansen (1856-1920) – dansk generalmajor
 Anders Viggo Hansen (1895-1969) – dansk politiinspektør
 Anders Walsted Hansen (1950-1988) – dansk politimester
 Anders Hansen Lindenov (død 1562) – dansk lensmand